Piața Libertății se poate referi la:
 Piața Libertății din Satu Mare
 Piața Libertății din Taipei
 Piața Libertății din Timișoara